Сарандън може да се отнася за:
 Крис Сарандън (р. 1942), американски актьор
 Сюзън Сарандън (р. 1946), американска актриса